Paratrichodorus är ett släkte av rundmaskar. Paratrichodorus ingår i familjen Trichodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Paratrichodorus